Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking. De wedstrijden werden van 6 tot en met 24 augustus gehouden in Peking en enkele andere Chinese plaatsen, waaronder Shanghai.

Deelnemers 
Bij de mannen mogen "onder 23"-teams deelnemen. Dit zijn teams waarbij de spelers geboren zijn op of na 1 januari 1985 en dus maximaal 23 jaar oud zijn. Daarnaast mag elk land drie spelers selecteren die boven deze leeftijd zijn (de dispensatiespelers). Bij de vrouwen geldt geen leeftijdsbeperking.

Opzet 
De groepswedstrijden van het Olympische toernooi begonnen al twee dagen voor de opening van de Spelen op 8 augustus. De mannen speelden in een toernooi van 16 teams, de vrouwen in een toernooi van 12 teams. In de eerste fase van het eindtoernooi werden de deelnemende landen bij de mannen in vier groepen en bij de vrouwen in drie groepen van vier landen verdeeld. De beste twee teams gingen na het afwerken van een halve competitie door naar de knock-outfase. Bij de vrouwen gingen ook de twee beste nummers 3 door. De knock-outfase bestaat uit kwartfinale, halve finale, troostfinale (om het brons) en finale.

Stadions 
De wedstrijden werden gespeeld in de volgende voetbalstadions:
 Peking: Nationale Stadion van Peking
 Peking: Arbeidersstadion
 Qinhuangdao: Qinhuangdao Olympisch Stadion
 Shanghai: Shanghaistadion
 Shenyang: Shenyang Olympisch Stadion
 Tianjin: Tianjin Olympisch Stadion

Kwalificatie 
Alle bij de FIFA aangesloten landen mochten zowel een mannen- als een vrouwenelftal inschrijven voor het kwalificatietoernooi. Bij de mannen stond deelname aan het kwalificatietoernooi open voor nationale elftallen onder-23 en er waren geen dispensatiespelers toegestaan. Bij de vrouwen gold geen leeftijdsbeperking.

Mannen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinales

Halve finales

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking

Vrouwen

Groepsfase

Groep E

Groep F

Groep G

Knock-outfase

Kwartfinales

Halve finales

Bronzen finale

Finale

Zie ook 
 Belgisch voetbalelftal op de Olympische Zomerspelen 2008
 Nederlands voetbalelftal op de Olympische Zomerspelen 2008

Olympische Zomerspelen 2008
2008
Voetbal in 2008